Ровня:

 Ровня — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Ровня — село в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Ровня — польский дворянский герб.